Tomoaki Makino (Hiroshima, 11 de maio de 1987) é um futebolista japonês, joga pelo Urawa Red Diamonds atuando como zagueiro.

Carreira

Sanfrecce Hiroshima 
Tomoaki Makino começou a carreira no Sanfrecce Hiroshima, em 2006, na equipe dos arqueiro atuou até 2010, completando 127 jogos e 10 com gols com o clube .

FC Koln 
Suas boas atuações o levaram ao futebol alemão a equipe do 1. FC Köln, na equipe, chegou em 2010, mas atuou poucas partidas e sendo inclusive relegado a equipe B, o que o forçou ao empréstimo ao futebol japonês em 2012 , ao Urawa Red Diamonds.

Urawa Red Diamonds 
A volta ao futebol japonês no time de Saitama, foi realmente satisfatória mais experiente, fez o clube o trazer em definitivo em 2013, sendo peça fundamental da defesa do Urawa.

Seleção 
Na Seleção Japonesa fez sua estreia em 6 de janeiro de 2010, contra a equipe do Iemen, e as boas campanhas em 2017 e 2018 o fizeram o ser lembrando pelo técnico Akira Nishino, na Copa da Rússia em 2018.

Títulos 
Japão
Copa Kirin  (2) : 2009, 2011
EAFF Copa do Leste Asiático (1) : 2013

Sanfrecce Hiroshima
J.League 2 (1) : 2008
Supercopa do Japão (1) : 2008

Urawa Red Diamonds
 Copa Suruga Bank: 2017

Individual
J. League Best XI (1) : 2010
J. League Prêmio Fair Play (1) : 2010

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do 1. FC Köln
Futebolistas do Sanfrecce Hiroshima
Futebolistas do Urawa Red Diamonds
Jogadores da Seleção Japonesa de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2018
Futebolistas da Copa da Ásia de 2019